

Geografia da Argentina
Merlo (partido) — divisão administrativa do da província de Buenos Aires

Merlo (Buenos Aires) — cidade da província de Buenos Aires

Merlo (San Luis) — cidade da província de San Luis

Desambiguações de topônimos